Gestructureerde mededeling (bankoverschrijving)
Theora (compressieformaat)